Ґірінайчяй (Кельмеський район)
 Ґірінайчяй (Расейняйський район)